

Telecomunicazioni 
 PBN – Packet Based Network

Codici 
 PBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porto Amboim (Angola)

Chimica 
 PBN – perossibenzoil nitrato